

Persone 
Amoroso – cognome di lingua italiana
Alessandra Amoroso (1986) – cantante italiana
Bruno Amoroso (1936-2017) – economista italiano naturalizzato danese
Carmine Amoroso (1963) – sceneggiatore e regista italiano
Christian Amoroso (1976) – calciatore italiano
Domenico Amoroso (1927-1997) – vescovo cattolico italiano
Fabrizio Amoroso (1980) – giocatore italiano di calcio a 5
Federico Amoroso (1891-1968) – militare italiano
Gaetano Amoroso (1955-1976) – operaio e militante comunista italiano
Giovanni Amoroso (1949) – magistrato italiano
Giuseppe Amoroso (1935) – critico letterario italiano
Joel Amoroso (1988) – calciatore argentino
Luigi Amoroso (1886-1965) – matematico italiano
Márcio Amoroso (1974) – calciatore brasiliano
Maurizio Amoroso (1959) – giornalista italiano
Mitzi Amoroso (1957) – cantautrice italiana
Roberto Amoroso (1911-1994) – cineasta italiano
Ryan Amoroso (1985) – cestista statunitense con cittadinanza italiana
Valerio Amoroso (1980) – cestista italiano

Altro 
Amoroso – ruolo del giovane innamorato in un'opera teatrale

Pagine correlate 
Amorosi (disambigua)